Mayer steht für:

 Mayer, Familienname
 Mayer (Automobilhersteller), deutscher Automobilhersteller
 Mayer (Einheit), Maßeinheit der Wärmekapazität
 Mayer & Co Beschläge, Hersteller von Fenster- und Türbeschlägen
 Café Mayer, Kaffeehaus in Bratislava
 Privatbrauerei Gebr. Mayer, deutsche Brauerei
 J. Mayer & Co., deutsche Klavierfabrik

geographische Objekte:
 Mayer (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mayer (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mayer Crags, Kliffs in der Ross Dependency, Antarktika
 Mayer Hills, Hügelgruppe im Palmerland, Antarktika

astronomische Objekte:
 (2863) Ben Mayer, Asteroid des Hauptgürtels
 T. Mayer (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond in den Montes Carpatus
 C. Mayer, Einschlagkrater auf dem Mond am Mare Frigoris

Siehe auch:
 Maier (Begriffsklärung)
 Meyer (Begriffsklärung)
 Meier (Begriffsklärung)
 Majer
 Meyr
 Mayr, Familienname
 Villa Mayer in Heilbronn